

Patronyme
 Henri-Pierre Rouzaud, (1855-1935), homme politique français.
 Frédéric Rouzaud (1967-), homme d'affaires et chef d'entreprise français.
 Jean Rouzaud (1949-), auteur de bandes dessinées français.
 René Rouzaud (1905-1976), parolier et compositeur français.

Toponyme
 Saint-Victor-Rouzaud, une commune française, située dans le département de l'Ariège.

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme